Киллаши (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лонгфорд (провинция Ленстер). Центр одноимённой общины. Находится на стыке двух волостей — Лонгфорд и Мойдоу.

Примечания 

Населённые пункты графства Лонгфорд